Kungsvägen kan avse:

 Persiska kungsvägen – en antik väg som byggdes av den persiske kungen Dareios I på 400-talet f.Kr.
 Kungsvägen, Finland – men vägsträcka som sträcker sig genom södra Finland, från Åbo till Viborg
 Kungsvägen Oslo-Köpenhamn – den gamla vägen mellan Oslo och Köpenhamn
 Kungsvägen Stockholm-Ystad
 Kungsvägen, Gullringen – en historisk färdväg mellan Stockholm och Kalmar

Se även 
 Kungsväg
 Via Regia
 Kungsgatan